XVII Первенство России среди любительских футбольных клубов прошло в 2008 году в два этапа. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования стал воронежский клуб «Факел-Строй Арт», второе место занял РОССКАТ (Нефтегорск), а третье «Спартак-Авто» (Москва).

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Сибирь 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Урал и Западная Сибирь 
 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Приволжье 
 Итоговая таблица

 * Команда «Юрма» (Чебоксары) была исключена из лиги после 16 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы.

Лучшие бомбардиры:

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Северо-Запад 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Черноземье 
 Итоговая таблица

Примечание. Команда ФК «Смоленск» по ходу сезона переименовалась в «Днепр».

Лучшие бомбардиры:

ЮФО 
 Итоговая таблица

 * Команды «Арома» (Гулькевичи) и «Спартак» (Владикавказ) сняты с соревнования.

Во второй дивизион вышли «Абинск» и «Ставрополь».

Лучшие бомбардиры:

Московская область

Группа А 
 Итоговая таблица

* Команда ВИЛСИ (Калуга) снялась после первого круга.

Лучшие бомбардиры:

Группа Б 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Эколаб-СДЮШОР» (Электрогорск) было снято 6 очков, причины для санкций неизвестны.

Результат матча 25-го тура «СДЮШОР-Эколаб» — «Серебряные Пруды» (4:3) аннулирован, команде «СДЮШОР-Эколаб» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

Москва

Дивизион А 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Дивизион Б 
 Итоговая таблица

Финальный турнир 
Место проведения — Воронеж, Лиски (18 — 24 октября)
 Итоговые таблицы

Группа А 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа Б 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальные игры 
 Матчи за 5-8 места:
 Динамо (Кострома) 2:3 Торпедо-Питер (Санкт-Петербург)
 Абинск 2:5 Торпедо (Миасс)
 Матчи за 1-4 места:
 Авангард (Подольск) 0:0 (2:4 пен.) РОССКАТ (Нефтегорск)
 Факел-Строй Арт (Воронеж) 3:1 Спартак-Авто (Москва)
 Матч за 7-е место: Динамо (Кострома) 1:0 Абинск
 Матч за 5-е место: Торпедо-Питер (Санкт-Петербург) 4:1 Торпедо (Миасс)
 Матч за 3-е место: Авангард (Подольск) 1:2 (доп.вр.) Спартак-Авто (Москва)
 Финал: РОССКАТ (Нефтегорск) 0:1 Факел-Строй Арт (Воронеж)

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Армавир и поселок Прогресс, Краснодарский край. Соревнования прошли с 16 по 22 сентября

Группа А

Группа Б

Финальные игры 

 Матчи за 1-4 места:
 Зоркий (Красногорск)  1:2 Октан (Пермь)
 Торпедо (Армавир)  3:0 Распадская (Междуреченск) 
 Финал: Торпедо (Армавир)''' 2:0 Октан (Пермь)

Примечания

Ссылки 
 Региональный футбол России 2008
 ЛФЛ 2008 на regfut.ru
 ЛФЛ 2008 на официальном сайт любительской футбольной лиги России

2008